Petrus Johannes (Piet) de Leeuw (Wormerveer, 29 december 1900 – Amsterdam, 25 augustus 1963) was een Nederlandse biljarter. Hij nam tussen seizoen 1926–1927 en 1951–1952 deel aan 59 kampioenschappen in de ereklasse.

Titels 
 Europees kampioen Ankerkader 45/1 (2x): 1946–1947, 1947–1948
 Nederlands kampioen (14x):
Ankerkader 45/2 (2x): 3e klasse 1922–1923; Ereklasse 1946–1947
Ankerkader 71/2 (6x): Ereklasse 1934–1935, 1935–1936, 1938–1939, 1942–1943, 1943–1944, 1945–1946
Ankerkader 45/1 (3x): Ereklasse 1935–1936, 1942–1943, 1946–1947
Driebanden groot (2x): 2e klasse 1935–1936; Ereklasse 1945–1946
Bandstoten (1x): Ereklasse 1943–1944

Deelname aan internationale kampioenschappen

Deelname aan Nederlandse kampioenschappen in de Ereklasse 

Nederlands carambolebiljarter